Билл Харклроад (родился 8 января 1949 года), профессионально известный как Зут Хорн Ролло - американский гитарист. Он наиболее известен своей работой с Captain Beefheart и The Magic Band. В 2003 году он занял 62-е место в списке журнала Rolling Stone "100 величайших гитаристов всех времен"

Биография[править / править код] 
Родился в Хоторне, штат Калифорния, в детстве учился игре на аккордеоне, но в подростковом возрасте перешел на гитару. В соседнем Ланкастере, штат Калифорния, он начал играть в местных группах. Вместе с будущим участником Magic Band Марком Бостоном он присоединился к группе B.C. & The Cavemen. Позже они играли в группе Blues in a Bottle вместе с будущим гитаристом Magic Band Джеффом Коттоном. Он присоединился к Magic Band в 1968 году после ухода Алекса Сент-Клера. После записи Trout Mask Replica и нескольких последующих альбомов он ушел в 1974 году вместе с несколькими другими участниками группы, чтобы сформировать Mallard. В его книге "Лунные заметки" описаны некоторые трения, которые привели к расколу между Captain Beefheart и другими участниками группы.

После распада Mallard, Harkleroad имел ограниченное участие в музыкальном сообществе в качестве исполнителя. Однако он продолжил свое участие в другом качестве, в качестве менеджера музыкального магазина и преподавателя игры на гитаре в Юджине, штат Орегон.

27 ноября 2001 года он выпустил альбом We Saw a Bozo Under the Sea. В 2008 году Джон Френч (он же Драмбо) выпустил альбом City of Refuge, на котором Harkleroad играл на гитаре на всех двенадцати треках. В 2013 году Harkleroad записал соло-гитару в треке psychobilly для альбома White Teeth, Black Thoughts группы Cherry Poppin'Daddies из Юджина.

Дискография[править / править код] 
С капитаном Бифхартом и его волшебным оркестром

 Точная копия маски форели 1969 года
 1970 Слижи мои наклейки, детка
 1972 The Spotlight Kid
 1972 Чистое пятно
 1974 Безоговорочно гарантирован

С кряквой

 1975 Кряква
 1976 год в другом климате

Соло

 В 2001 году мы увидели Бозо под водой
 2014 Маски

Библиография[править / править код] 

 Харклроуд, Билл (1998). Лунные заметки: Опыт капитана Бифхарта Зут Хорна Ролло. Interlink Publishing. 0-946719-21-7 ISBN.

Ссылки[править / править код] 

 ^ 
 ^

Внешние ссылки[править / править код] 

 Официальный сайт
 Интервью HiFi Mundo, 1997
 Биография гитариста в журнале
 Интервью в Университете штата Орегон Голос
 Маллард (группа) веб-страницы в сети с 1995 года

Категории: 

 родился в 1948 году
 Живые люди
 Американские блюзовые гитаристы
 Американские гитаристы-мужчины
 Американские рок-гитаристы
 Участники Magic Band
 Ведущие и репортеры GMTV
 Музыканты из Юджина, штат Орегон
 Музыканты из Хоторна, Калифорния
 Ведущие гитаристы
 Слайд-гитаристы
 Гитаристы из Калифорнии
 Гитаристы из Орегона
 американские гитаристы 20-го века